Plötzensee (Berlin) 
 Plötzensee (jezioro)
 Więzienie Plötzensee